Poulet ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Poulet-Malassis (1825–1878), französischer Buchverleger
 Fred Poulet (* 1961), französischer Musikproduzent und Regisseur
 Georges Poulet (1902–1991), belgischer Romanist und Literaturwissenschaftler mit britischer Staatsbürgerschaft
 Georges Poulet (Gouverneur), frz. Gouverneur
 James Poulet (* 1975), britischer Neurobiologe
 Paul Poulet (1887–1946), belgischer Mathematiker
 Robert Poulet (1893–1989), belgischer Autor und Journalist

Siehe auch:
 Brathähnchen